752 км, 752-й киломе́тр — топоним в Роcсии и Казахстане.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 752 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 683329
 752 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 633917
 752 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Белгородская область). Код 439451